Topólka peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Topólka, une gmina ;
 Topólka, un village, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Topólka, un village.

Voir aussi 
 Topolka, une rivière de Macédoine.